Hulina – część lasu w Pieninkach
 Hulina – zbocze nad Szczawnicą (Niżny Groń)
 Hulina – zbocze w Pieninach Spiskich